Illes Dahlak
 Districte de Dahlak, a la regió del Nord de la Mar Roja a Eritrea
 Llengua Dahlik, llengua de les illes Dahlak